Az 1922–1923-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenkettedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1922-23-as szezon bajnoka.
 A Floridsdorfer, a Wiener AC és a Rudolfshügel kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok